Le coup de l'escargot est une combinaison de base du jeu de dames et propre à la partie classique.

Le tracé de sa rafle en zigzag peut évoquer la silhouette de l'escargot lorsqu'elle se prolonge en 13 ou 22 en s'enroulant. Cette combinaison est aussi nommée « coup du songeur » aux Pays-Bas.

Principe du coup de l'escargot 

Son mécanisme utilise souvent le pion de bande adverse 26 pour réaliser, grâce à la colonne de pionnage 37-42-48, la rafle décisive 42x11 et au delà.

Quand la rafle n'est pas décisive et qu'un second coup direct s'avère nécessaire, il s'agit du coup de l'Espagnol. Ces deux combinaisons sont parfois nommées indifféremment.

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Notes et références 

escargot